Wyszowate peut désigner en Pologne :

 Wyszowate, village de la voïvodie de Podlachie
 Wyszowate, village de la voïvodie de Varmie-Mazurie